Burgtor ist der Name folgender Gebäude:

 Burgtor (Lübeck) in der Hansestadt Lübeck in Schleswig-Holstein
 Äußeres Burgtor (Lübeck) in Lübeck
 Äußeres Burgtor (Wien) am Heldenplatz in Wien, Österreich
 Burgtor (Graz) in Graz, Österreich
 Altes Burgtor (Rottenmann)

Siehe auch:

 Tor (Architektur) – allgemein zu Bauformen auch bei Burgen
 Borgporten